Luksemburg:
 Bettingen – miejscowość

Niemcy:
 Bettingen – dzielnica Wertheim
 Bettingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Szwajcaria:
 Bettingen – gmina w kantonie Bazylea-Miasto

Osoby:
 Frida Bettingen – niemiecka pisarka

Zobacz też:
 Oberbettingen